Красное Солнце — деревня на юго-востоке Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения Бежаницкая волость.

Расположено на восточной окраине райцентра и городского поселения Бежаницы.

Численность населения деревни составляет 335 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района